Porté disparu peut désigner :
 Porté Disparu, un groupe musical québécois ;
 Porté disparu, le titre québécois et le sous-titre français du film américain réalisé par Costa-Gavras en 1982, Missing' ;
 Porté disparu, le titre québécois de la série policière américano-canadienne Missing : Disparus sans laisser de trace, créée en 2003 ;
 Porté disparu, un téléfilm français réalisé par Jacques Richard en 1995 ;
 Porté disparu, un épisode de la série Les Aventures de Buck Danny de Francis Bergèse (2007) ;
 Porté disparu, le neuvième épisode de la saison 29 des Simpson ;
 Porté disparu'', une critique humoristique de la déshumanisation dans la vie des grandes villes.